Skynet est un mot-composé anglais signifiant littéralement « filet (ou réseau, pour network) du ciel ».

Skynet peut désigner :
 Skynet, un personnage de science-fiction présent dans la série de films Terminator ;
 Skynet, une famille de satellite de télécommunications militaires britanniques ;
 SkyNET, un jeu vidéo sous MS-DOS ;
 SKYNET, un programme américain de la NSA qui effectue une analyse par apprentissage automatique sur les données de communication pour extraire des informations sur d'éventuels suspects de terrorisme.

Voir aussi 
 Proximus Skynet, un FAI belge, découlant de l'opérateur historique Belgacom
 Skynet Asia Airways, une compagnie aérienne ;
 Skynet ou Filet céleste est un programme de surveillance de masse chinois.